

Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ромен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура

Ромен — річка на Придніпровській низовині, права притока Сули
 Ромен — колишня назва міста Ромни

 Ромен — назва квітки
 Ромен — циганський театр у Москві
Ромен — літературно-історичний альманах. Публічне видання для популяризації історії та творчості мешканців міста Ромни та Роменського району Сумської області, Україна. Сайт альманаху "Ромен"

Особи 
 Ромен Левко (1893–1981) — український поет. Псевдонім, справжнє прізвище Ковальський Степан.
Людмила Ромен (1959 р. н.) - українська письменниця та композиторка, член Національної спілки письменників України. Псевдонім. Повне ім'я: Ромен (Шевченко) Людмила Валентинівна. Персональний сайт.